Franse gemeenten
 Prey (Eure)
 Prey (Vosges)

 Muziek
 Hermann Prey, een Duitse bariton
 Prey (Nederlandse band), een metalband

 Televisie/film
 Prey (1977), een film uit 1977 van Norman J. Warren
 Prey (televisieserie), een televisieserie uit 1998
 Prey (2007), een horrorfilm uit 2007
 Prey (Britse serie), een Britse televisieserie uit 2014
 Prey (2021), een Duitse film uit 2021 van Thomas Sieben
 Prey (2022), een Amerikaanse sciencefiction/horrorfilm in de Predator-franchise uit 2022

 Computerspellen
 Prey (computerspel uit 2006), een first-person shooter ontwikkeld door Human Head Studios
 Prey (computerspel uit 2017), het spirituele vervolg op het spel uit 2006